Dinton :
 
 Dinton (Wiltshire),  village du comté de Wiltshire en Angleterre